La Coppa del Re 2012  è la 76ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2011-2012
Supercoppa spagnola 2011

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2012
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Barcellona